Антоний Бродовский (польск. Antoni Brodowski; род. перед 26 декабря 1784 Варшава — ум. 31 марта 1832 Варшава) — польский художник, педагог, крупнейший представитель классицизма в польской живописи.

Жизнь и творчество 
Учителями А. Бродовского были художники Феликс Иво Лейхер, Капплер и другие. Обучался живописи также в Париже у Жака-Луи Давида и Франсуа Жерара.

В 1814 году возвращается в Варшаву. После того, как художник завоёвывает золотую медаль за свою картину «Гнев Саула на Давида», он получает место профессора рисования и живописи на отделении изящных искусств Варшавского университета.

В 1822 году Бродовский вступает в варшавское Товарищество друзей науки. Среди учеников художника следует назвать Рафала Хадзевича, Яна Непомуцена Гловацкого, и Якуба Татаркевича.

Бродовский писал картины на мифологические и библейские сюжеты, а также исторические полотна и многочисленные портреты. Оба его сына - Юзеф и Тадеуш, тоже стали художниками.

Антоний Бродовский - также автор теоретического сочинения «К положению художественной школы» (1824 год).

Избранные полотна 

 Портрет Юлиана Немцевича
 Портрет архиепископа Щепана Холовчика (1828)
 Портрет Станислава Потоцкого
 Портрет брата Кароля
 Гнев Саула на Давида
 Эдип и Антигона
 Портрет Юзефа Понятовского
 Парис во фригийском колпаке
 Царь Александр I вручает диплом Варшавскому университету
 Портрет Людовика Осиньского
 Портрет Войцеха Богуславского

Примечания

Литература 

 

Художники Польши XVIII века
Художники Польши XIX века
Художники классицизма
Ученики Жака Луи Давида